КЦ-20 (Колесников/Цыбин - 20) — советский десантный планёр конструкции Д.Н. Колесникова и П. В. Цыбина, самый большой планер, стоявший на вооружении РККА в годы Великой Отечественной войны. За период 1942-1943 гг выпущено 68 экземпляров.

История создания 
Первые два опытных образца, КЦ-1 и КЦ-2, были изготовлены на заводе в подмосковном посёлке Быково в октябре 1941. Серийное производство осуществлял эвакуированный в город Волжск авиационный завод № 168.
 
Планер обладал хорошими эксплуатационными и техническими характеристиками. Отличительной чертой машины было удобное размещение десантников и груза, простота изготовления и неприхотливость. Планер мог взять на борт 20 солдат или 2200 кг груза.

Боевое применение 
КЦ-20 широко использовался в течение всей войны. В конце 1942, накануне наступления под Сталинградом, эти тяжёлые планеры участвовали в операции «Антифриз»: срочной переброске большого количества антифриза для танков. На Калининском фронте на планерах за линию фронта перебрасывались подразделения сапёров-подрывников.

С помощью КЦ-20 осуществлялось снабжение партизанских отрядов. После набора высоты и отцепления от самолётов планер пересекал линию фронта. После приземления на партизанские аэродромы и разгрузки планеры, как правило, сжигались.

Немецкие войска не смогли сколько-нибудь эффективно помешать полётам советских планеров. КЦ-20 стал единственным типом авиационной техники, принимавшим участие в боевых действиях, ни разу за всю войну не сбитой противником.

Дальнейшим развитием КЦ-20 стал тяжелый десантный планер Ц-25, работы по которому начались в 1944 КБ в Бескудникове под Москвой.

Технические характеристики 
 Размах крыла: 23.80 м
 Длина: 14.12 м
 Высота: 2.84 м
 Площадь крыла: 55.2 м²
 Масса пустого: 2050 кг 
 Максимальное аэродинамическое качество: 16 
 Экипаж: 1 человек
 Полезная загрузка: 20 десантников / 2200 кг груза
 Двигатель нет

Всё по

Описание 
Схема планера - свободнонесущий высокоплан с трапециевидным крылом. Конструкция цельнодеревянная, включая детали управления. Компоновка фюзеляжа с передней кабиной пилотов, откидывающейся вверх для загрузки. Посадка осуществлялась на комбинированное лыжное и поджимающееся колесное шасси. Посадочная скорость составляла 85 км/ч. КЦ-20 обладал способностью совершать взлеты и посадки без взлетно-посадочных устройств (на днище фюзеляжа). Планировалась также установка оборонительной турели, однако впоследствии от неё отказались.

Основными недостатками было отсутствие грузового люка большего размера, что не позволяло использовать грузоподъемность планера в полной мере, а также переднее расположение кабины экипажа, что приводило к гибели экипажа при столкновении планеров с препятствиями на посадках в боевых условиях.

Примечания

Литература 
 Григорий Иванов. Десантный планер Колесников-Цыбин КЦ-20
 А.П.Красильщиков. Планера СССР

Ссылки 
 КЦ-20 на Аirwar.ru
 Колесников / Цыбин КЦ-20 десантный планер
 Цыбин \ Котельников КЦ-20

Планёры СССР
Самолёты Цыбина